A MÁV IIq osztályba eredetileg két eltérő sorozathoz tartozó mozdonyok lettek beosztva.
 NStB Wyschrad
 NStB Ossegg